Västreträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västreträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Västreträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (11,6 ha)

Se även
Västerträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn